Czerniak [] ist 

ein polnischer Ortsname:
 Czerniak (Mrągowo), Siedlung im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Schwarzwald, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Czerniak (Mogilno), Dorf im Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen 

und der Familienname folgender Personen:
 Jan Czerniak (1906–1999), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Gniezno
 Konrad Czerniak (* 1989), polnischer Schwimmer
 Moshe Czerniak (1910–1984), israelischer Schachspieler
 Sylwia Czerniak (* 1971), deutsche Basketballspielerin